Friesing ist der Ortsname von

 Friesing (Samerberg), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Friesing (Schechen), Ortsteil der Gemeinde Schechen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Friesing (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern

 Friesing (Gemeinde Gerersdorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Gerersdorf, Niederösterreich

Siehe auch:
 Frisingen